Caronte ima više značenja:
 Caronte, Catanzaro
 Caronte, Frosinone